

Patronyme 

 Doru Davidovici (1945–1989), auteur et aviateur roumain.
 Marc Davidovici (1948-), sprinteur français.
 Robert Davidovici (1946-), violoniste américano-roumain.
 Victor Davidovici, spécialiste français du génie parasismique.

Toponyme

Davidovići, village de la municipalité de Dobretići et la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
 Gornji Davidovići, village de la municipalité de Bileća et la République serbe de Bosnie
 Donji Davidovići, village de la municipalité de Bileća et la République serbe de Bosnie.